Александр Николаевич Мосолов (7 (19) марта 1844 — 8 (21) мая 1904, Санкт-Петербург) — русский военный, общественный и государственный деятель.

Биография 
Родился 7 (19) марта 1844 года в городе Буйске Вятской губернии. Отец, Николай Иванович Молосов, был начальником дружины государственного подвижного ополчения Вятской губернии. Мать, Антонина Митрофановна Еллинская, родом из, Санкт Петербурга, дочь лейб-хирурга.

В 1861 году окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда был в выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Стрелковый Императорской Фамилии батальон. В том же году был прикомандирован к Николаевской инженерной академии, однако 19 июня 1862 года по болезни был уволен со службы.

С 9 мая 1863 года определён на службу и причислен к Управлению военных, городничих и минского генерального губернатора. 15 октября 1863 года получает чин коллежского секретаря. Впоследствии получает 17 апреля 1864 года титулярного советника за отличие, 20 мая 1866 коллежского асессора, 20 мая 1869 года надворного советника, 20 мая 1873 года коллежского советника, 1 января 1874 года статского советника за отличие, 1 января 1877 года действительного статского советника.

С 22 октября 1874 года временно служил в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий. С мая 1880 года в Вене по служебным делам. В 1881 году направлен в Ватикан для переговоров с римским папой. В 1881—1882 годах вологодский губернатор. В 1883—1894 годах —новгородский губернатор. С апреля 1894 по май 1904 возвращается на пост директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Помимо службы занимался публицистикой, был автором драматических произведений и одним из основателем газеты «Рижский вестник».

В 1886 году был произведен в тайные советники. 6 мая 1904 года был назначен членом Государственного совета. Скончался через два дня 8 мая 1904 года в Санкт-Петербурге.

Награды 
За службу был удостоен ряда наград, в том числе Ордена Белого Орла.

Литература 
 Архивные описания и справочники: Воспр. ГБЛ; ЛАФ; ОДАГС т.16.
 Энциклопедические и биографические справочники: Англ. собр. 1895; АСД.
 Барсуков 1888/1910. Кн. 20; Зайчковский 1970; Комзолова 2005.
 Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. Т2.— С.80

Ссылки 
 О А. Н. Мосолове

Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Вологодские губернаторы
Новгородские губернаторы
Члены Государственного совета Российской империи